Геворг Арташесович Арменян (; 5 января 1920, Тбилиси — 12 апреля 2005, Ереван) — советский армянский композитор и музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1965), Народный артист Армянской ССР (1985).

Биография 
Родился в Тбилиси 5 января 1920 года. Изначально носил фамилию отца — Хачатрян. В 1934—1939 годах был актёром запаса в армянском театре юного зрителя в Тбилиси. С 1937 по 1941 год работал хормейстером в одной из тбилисских средних школ. В 1941 году окончил музыкальное училище. В 1941—1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне.

Член КПСС с 1943 года. В 1946 году переехал в Ереван. В 1948 году окончил факультет композиции Музыкального училища имени Романа Меликяна (руководители Вардгес Талян, Григорий Егиазарян). С 1948 по 1951 год преподавал в том же училище. В 1953 году окончил Ереванскую государственную консерваторию по классу композиции (руководитель Григорий Егиазарян), в 1958 году — аспирантуру при Ленинградской консерватории (руководитель с Б. А. Арапов). С 1958 года и до конца своей жизни преподавал в Ереванской консерватории (с 1977 года доцент, с 1983 года профессор). С 1968 по 1970 год был директором и художественным руководителем Ереванского театра оперы и балета имени А. А. Спендиарова. В 1950 году стал членом Союза композиторов Армении, а с 1971 по 1973 год был заместителем руководителя правления.

Умер в Ереване 28 ноября 2005 года.

Творчество 
Автор многочисленных симфонических, вокально-симфонических, камерных, хоровых, фортепианных, оркестровых, оперных произведений. Обработал средневековые песни М. Маштоца, писал музыку для фильмов. Написал учебник по инструментовке (на армянском языке).

Произведения Геворга Арменян отличает монументальность и драматический пафос. В своём творчестве он опирается на сельский и городской армянский фольклор.

Сочинения 
 Опера «Хачатур Абовян» (1958, либретто Дж. Арменяна и А. Погосяна, поставлена в 1960 году в Театре оперы и балета им. Спендиаряна)
 Опера «Крушение» (либретто Дж. Арменяна и Размика Давояна, поставлена в 1968 году в Театре оперы и балета им. Спендиаряна)
 Кантата «Сказание об Армении» (слова A. Погосяна, 1950)
 Концерт для флейты с симфоническим оркестром (1954)
 Романсы
 Песни

Музыка к фильмам 
 1961 — Парни музкоманды
 1964 — Мсье Жак и другие
 Тертерин ухте

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1965)
 Народный артист Армянской ССР (1985)
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За освобождение Белграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «Ветеран труда»

Литература 
 Григорян К. Г. Геворк Арменян : [Композитор]. — Ереван : АТО, 1981. — 197 с.

Примечания 

Выпускники Ереванской консерватории
Композиторы по алфавиту
Композиторы Армении